Айше́-султа́н (; 11 октября 1715 или декабрь 1718 — 9 июля 1775) — дочь османского султана Ахмеда III от его наложницы Мусли Кадын-эфенди. Единокровная сестра султанов Мустафы III и Абдул-Хамида I.

Биография 
Айше родилась по разным данным 11 октября 1715 года или в декабре 1718 года в стамбульском дворце Топкапы и была дочерью османского султана Ахмеда III от его наложницы Мусли Кадын-эфенди; у Айше была одна полнородная сестра Зюбейде-султан, а также более пятидесяти единокровных братьев и сестёр, среди которых были два будущих султана Мустафа III и Абдул-Хамид I. Согласно данным Недждета Сакаоглу, Айше носила в семье прозвище Кючюк (от  — младшая) для отличия её от дочери султана Мустафы II Айше-султан, носившей прозвище Бююк (от  — старшая).

Айше трижды была замужем: с 1727 года — за великими визирем Кундураджизаде Мехмедом-пашой (ум. 1737), от которого родила дочь Рукие, умершую в детстве; с 1740 года — за Гюль Ратыбом Ахмедом-пашой (ум. 8 ноября 1748); с 16 января 1758 года — за Силахтаром Мехмедом-пашой (4 сентября 1710 — сентябрь 1788), от которого родила дочь Рукие (ум. 1789).

Айше умерла 9 июля 1775 года в Стамбуле.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Родившиеся в 1710-е годы
Дочери султанов Османской империи